Gli zateri (Zatheria) sono un gruppo di mammiferi, comprendenti l'antenato comune di Arguimuridae, Vincelestidae, Peramuridae e Tribosphenida (i teri viventi e tutti i loro antenati).

Filogenesi
Qui sotto viene mostrato un cladogramma tratto dai lavori di Rowe (1988) e di McKenna e Bell (1997) in cui vengono illustrati i vincoli filogenetici di questi animali:

Bibliografia
Rowe, Timothy (1988). "Definition, diagnosis, and origin of Mammalia". Journal of Vertebrate Paleontology. 8 (3): 241–264. doi:10.1080/02724634.1988.10011708. ISSN 0272-4634.
McKenna, Malcolm C.; Bell, Susan K. (1997). Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press. pp. 9–10. ISBN 978-0-231-11012-9.

Collegamenti esterni
 MESOZOIC MAMMALS; Stem zatherians, zatherians & Peramuridae, an internet directory
 Sublegion Zatheria - Hierarchy - The Taxonomicon

Mammiferi